Зубно-альвеолярные согласные — согласные, воспроизводимые плоским языком, касающимся одновременно альвеолярного отростка и верхних зубов, такие как  и  в языках, таких как испанский, французский или русский. Таким образом, понятие зубно-альвеолярных согласных совпадает с понятием альвеолярных ламинальных.

Часто зубно-альвеолярные согласные отмечаются как «зубные», так как виден только передний контакт с зубами. Несмотря на это, именно самая задняя точка касания языка является определяющей резонансного акустического пространства и придающей согласному его характерный звук.

В французском языке дальней точкой является альвеолярная или, иногда, слегка предальвеолярная. Испанские  и  — ламинальные зубно-альвеолярные, в то время как  и  альвеолярные (хотя и могут ассимилироваться последующим  или ). Аналогично, в итальянском , , ,  — зубно-альвеолярные, а  и  — альвеолярные.

Зубные щёлкающие также является ламинальным зубно-альвеолярным.

Примечания

Литература 
 Martínez-Celdrán, Eugenio; Fernández-Planas, Ana Ma.; Carrera-Sabaté, Josefina (2003), «Castilian Spanish», Journal of the International Phonetic Association 33 (2): 255—259, doi:10.1017/S0025100303001373
 Rogers, Derek; d’Arcangeli, Luciana (2004), «Italian», Journal of the International Phonetic Association 34 (1): 117—121, doi:10.1017/S0025100304001628

Переднеязычные согласные
Зубные согласные
Альвеолярные согласные